Highway Patrol – film statunitense 
La pattuglia della strada – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1959.
Highway Patrol – serie televisiva australiana trasmessa dal 2009.